Абу́ Бакр () — кунья, часть арабского имени.

 Абу Бакр ас-Сиддик (572—634) — первый праведный халиф, сподвижник и один из тестей Мухаммада
 Абу Бакр ат-Таи (932—1003) — Багдадский халиф из династии Аббасидов
 Абу Бакр аль-Баззар (ум. в 905) — хафиз и хадисовед из Басры.
 Абу Бакр аль-Байхаки (994—1066) — исламский правовед и хадисовед.
 Абу Бакр аль-Калабади (ум. в 990 или 995) — ханафитский факих, автор одного из самых известных ранних систематических трудов по мистицизму на арабском языке.
 Абу Бакр Мухаммад ар-Рази (865—925) — персидский учёный-энциклопедист, врач, алхимик и философ.
 Абу Бакр аль-Бакиллани (940—1013) — первая значительная фигура в истории ашаритской школы калама, представитель второго поколения ашаритских философов.
 Абу Бакр Мухаммад ад-Дарбанди (ум. в первой половине XII века) — крупный мусульманский теолог-ашарит и мистик.
 Абу Бакр ибн аль-Араби (1076—1148) — средневековый арабский историк, кади, знаток Корана и факих.
 Абу Бакр Юнис Джабер (1942—2011) — один из ближайших соратников Муаммара Каддафи.
 Абу Бакр аль-Мансури — ливийский политик.
 Абу Бакр аль-Багдади (1971—2019) — лидер непризнанного Исламского государства и одноимённой исламистской террористической группировки.
 Абу Бакр аль-Аджурри (877/893—970) — исламский богослов, хадисовед и правовед.
 Абу Бакр аль-Асрам (ум. 875) — исламский богослов, хадисовед, автор «Сунана», один из учеников Ахмада ибн Ханбаля.
 Абу Бакр аль-Маррузи (ум. 888) — известный багдадский хадисовед и факих ханбалитского мазхаба, ученик и последователь Ахмада ибн Ханбаля.
 Абу Бакр аль-Халлал (ум. 923) — исламский богослов, факих и хадисовед, систематизатор ханбалитского мазхаба.
 Абу Бакр аль-Хумайди (ум. 834) — исламский богослов, имам, хафиз, факих и хадисовед, автор сборника хадисов Муснад аль-Хумайди.
 Абу Бакр ибн Умар (ум. 1087) — вождь берберского племени лемтуны.
 Абу Бакр-шах (ум. 1390) — султан Дели из династии Туглакидов в 1389—1390 годах.
 Абу Бакр Шариф уль-Хашим (XV век) — основатель султаната Сулу.
 Абу Бакр аш-Шатри (род. 1970) — саудовский чтец Корана (кари).
 Абу Бакр ибн Мухаммад (ум. 1210) — правитель государства Ильдегизидов.
 Абу Бакр-мирза (1382—1409), — царевич из династии Тимуридов, внук Тамерлана
 Абу Бакр-мирза (1427—1448) — царевич из династии Тимуридов, правнук Тамерлана.

См. также 
 Мечеть Абу Бакр — мечеть в Баку (Азербайджан)